В парному жіночому розряді тенісного турніру Tashkent Open 2001, що проходив у рамках Туру WTA 2001, Петра Мандула і Патріція Вартуш виграли титул, у фіналі перемігши пару Тетяна Перебийніс і Тетяна Пучек 6-1, 6-4.

Сіяні пари 

 Татьяна Гарбін /  Жанетта Гусарова (чвертьфінал)
 Александра Фусаї /  Олена Татаркова (чвертьфінал)

 Джанет Лі /  Вінне Пракуся (чвертьфінал)
 Анжеліка Бахманн /  Б'янка Ламаде (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

Tashkent Open